Muły (powiat Augustowski), een plaats in het Poolse district Augustowski, woiwodschap Podlachië
 Muły (powiat Sejneński), een plaats in het Poolse district Sejneński, woiwodschap Podlachië